Župa, crkvena župa, najmanja administrativna jedinica Katoličke Crkve  
 Župa (administrativna jedinica) pov. teritorijalna i administrativna jedinica kojoj je na čelu župan  

Naselja:
 Hrvatska:
 Župa (Zagvozd), naselje u općini Zagvozdu
 Župa Dubrovačka, općina

 BiH:
 Župa (Drvar, BiH), naselje u općini Drvaru
 Župa (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinju

 Srbija:
 Župa Aleksandrovačka, naselje u općini Aleksandrovcu

Crna Gora:
 Župa (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgradu

eo:Ĵupo
id:Kementerian Indonesia
jv:Kamentrian Indonésia
ms:Kementerian Negara Republik Indonesia